Новоалександровский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новоалександровский сельсовет — в Старошайговском районе Республики Мордовия.
Новоалександровский сельсовет — в Бугульминском районе Республики Татарстан, упразднён, н.п. вошли в состав района.
 Новоалександровский сельсовет — в Рубцовском районе Алтайского края.
 Новоалександровский сельсовет — в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Новоалександровский сельсовет — в Тамбовском районе Амурской области.
 Новоалександровский сельсовет — в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Новоалександровский сельсовет — в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Новоалександровский сельсовет — в Азовском районе Ростовской области

См. также
 Новоалександровский муниципальный округ — Ровеньский район Белгородской области
Новоалександровский сельский округ — в Суздальском районе Владимирской области, упразднён, н.п. вошли в состав района.
 Новоалександровский округ — в Александрово-Гайском районе Саратовской области
 Новоалександровский сельский округ — в Ярковском районе Тюменской области
 Новоалександровский сельский совет — Украина

Примечания